Kup Hrvatske u hokeju na travi za žene u sezoni 2005.

Zbog malog broja registriranih klubova u Hrvatskoj, igrao se samo jedan susret, koji je ujedino bio i završnicom kupa.

Sastale su se hokejašice "Zrinjevca" i "Bauma".

Pobijedio je "Zrinjevac" s 11:2 (7:0).

Izvori 

2005